Desa Triwarno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Triwarno (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 109,95), Jawa Tengah, 
 Desa Triwarno (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar